Jméno a příjmení Josef Čížek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Čížek (kněz) – český římskokatolický kněz, vlastenec a děkan v Rychnově nad Kněžnou (1841–1911)
 Josef Čížek (premonstrát) – český římskokatolický kněz, tepelský premonstrát, národní buditel a děkan v Mariánských Lázních (1855–1931)
 Josef Čížek (starosta) – starosta města Slaný v letech 1919–1921
Josef Čížek (Trhlina) – Spoluzakladatel uměleckého spolku Trhlina a obchodník dřevem ve Slaném 

 podobné jméno
 Jožef Čižek – slovinský římskokatolický kněz, farář v Jarenině a čestný kanovník mariborské kapituly (1864–1947)